

Geografia 
Stati Uniti
 Cody – città della Contea di Cherry nello Stato del Nebraska
 Cody – capoluogo della Contea di Park nello Stato del Wyoming

Onomastica 
 Cody – nome proprio di persona inglese

Persone 
 Diablo Cody, nome d'arte di Brook Busey (1978) – sceneggiatrice, scrittrice e blogger statunitense
 Harry Cody,  all'anagrafe Harry Aarne Kemppainen (1962) – chitarrista svedese
 Iron Eyes Cody, propr. Espera Oscar de Corti (1904-1999)– attore statunitense, di origini italiane
 Jake Cody (1989) – giocatore di poker inglese
 Jennifer Cody (1969) – ballerina e attrice statunitense
 John Patrick Cody (1907-1982) – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
 Lew Cody, nato Louis Joseph Côté (1884-1934) – attore statunitense
 Liza Cody, pseudonimo di Liza Nassim (1944) – scrittrice britannica
 Patricia "Pat" Cody (1940) – ex tennista statunitense
 Shaun Cody (1983) – giocatore di football americano statunitense
 Terrence Cody (1988) – giocatore di football americano statunitense
 William Frederick Cody, più conosciuto con lo pseudonimo di Buffalo Bill (1846-1917) – attore e cacciatore statunitense

Personaggi 
 Cody – personaggio dei videogiochi Final Fight e Street Fighter Alpha 3
 Cody Hida  – personaggio dell'anime Digimon Adventure 02
 Cody Jameson Anderson – personaggio della serie animata A tutto reality
 Cody Martin – personaggio delle serie televisive Zack e Cody al Grand Hotel e Zack e Cody sul ponte di comando
 Kody – un personaggio del film del 1995 Terrore sull'astronave diretto da John Eyres